Singhammer ist der Name von

 Christiane Singhammer (* 1981), deutsche Monoski-Rennsportlerin
 Eva Maria Singhammer, deutsche Kinderdarstellerin (Heidi)
 Johannes Singhammer (* 1953), deutscher Politiker (CSU)